Lily of Killarney – cortometraggio del 1927 diretto da H.B. Parkinson
Lily of Killarney – film del 1929 diretto da George Ridgwell
Lily of Killarney – film del 1934 diretto da Maurice Elvey